John Marsh (1752–1828) – angielski kompozytor
 John Allmond Marsh (1894–1952) – kanadyjski polityk
 John Otho Marsh Jr. (1926–2019) – amerykański polityk
 John H. Marsh – amerykański elektronik